Бла́ник
 LET L-13 Бланик — двухместный тренировочный планёр, разработанный чехословацкой фирмой Let.
 Лешек Бляник — польский гимнаст.
 Маноло Бланик — испанский дизайнер обуви и основатель одноименной компании.
 (7498) Бланик — астероид.
 Бланик — гора в Чехии (638 метров над уровнем моря).